Спортисти Аустралије учествовали су на свим Летњим олимпијским играма од 1896. до 2012. године. На Играма 1908. и 1912. спортисти Аустралије и Новог Зеладс наступали су заједно под под именом Аустралазија. Освојено је укупно 507 олимпијских медаља: 146 златних, 164. сребрне и 177 бронзаних. Само на Играма 1904. у Сент Луису, остали су без освојених медаља.

Зимске олимпијске игре 1924, 1928. и 1932, Аустралија је пропустила. Дебитовала је у 1936. у Гармиш-Партенкирхену следеће пропустила а од 1952. у Ослу редован је учесник. На зимским играма нису поновили успех за летњих игара, освојивши укупно 12 медаља: 5 златних, 3 сребрне и 4. бронзане.

На летњим олимпијским играма такмичили су се у 34 спорта, а у 23 су освајали медаље, а на зимским у 14 спортова а у 4 су освајали медаље.

Освојене медаље по олимпијским играма

Летње олимпијске игре 

 Ван заграде су медаље како их води МОК, а у загради како их води НОК Аустралије и још неки извори. Види текст Аустралија на олимпијским играма

Зимске олимпијске игре

Освајачи олимпијских медаља на Летњим олимпијским играма

Златне медаље 

 Пливачи у штафетама означени звездицом нису пливали у финалу, али су добили медаљу.

Сребрне медаље

Бронзане медаље 

Пливачи у штафетама означени звездицом нису пливали у финалу, али су добили медаљу.

Спољашње везе 
 Аустралија на ОИ на сајту sports-reference.com

Аустралија на олимпијским играма